Een verkeersweg:
N271 (België)
N271 (Nederland), zie Provinciale weg 271
N271 (Zwitserland)